ENH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Enshi (Cina)
 enh – codice ISO 639-3 della lingua enets della tundra